Еуженіу Дога, Еуджен Доґа (також Дога Євген Дмитрович (Eugen Doga); *1 березня 1937 р в с. Мокра, Молдавська АРСР) — радянський, молдовський і румунський композитор.
 Дога Олег В'ячеславович (18 березня 1981 Веселинове, Миколаївська область, — 28 серпня 2014 Дебальцеве, Донецька область, Україна) — український військовик, стрілець, солдат резерву Батальйону імені Кульчицького.